Паскид има више значења:

 Паскид (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Паскид, Ла Пимијента (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику